TVR se puede referir a:

 TVR, una compañía fabricante de automóviles deportivos del Reino Unido.
 TVR, Televisión Regional de Chile, un canal de televisión.
 TVR, Televisión Regional de Curicó, un canal de televisión de Chile.
 TVR, Televisión Rioja, un canal de televisión autonómico de la comunidad de La Rioja, España.
 TVR, Televiziunea Română, una empresa estatal de televisión de Rumania.
 TVR, Televisión Regional, un canal de televisión paga regional de Venezuela.
 TVR, Televisión registrada, un programa periodístico y humorístico de Argentina.
 TVR o TVOTR, una banda de rock de Nueva York, Estados Unidos.
 TVR, transporte de vía reservada, que se compone de un vehículo híbrido entre el tranvía y el autobús.
 TVRCas, TRAM de Castellón, trolebús de tránsito rápido de Castellón, España.